Dan Söderström, švedski hokejist, * 5. april 1948, Horndal, Švedska.

Söderström je celotno kariero igral za klub Leksands IF v švedski ligi, z njim je tudi osvojil štiri naslove državnega prvaka v sezonah 1968/69, 1972/73. 1973/74 in 1974/75, v sezonah 1976/77 in 1977/78 pa je bil prvi podajalec švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje in treh bronastih medalj.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
| 6
| 1
| 7
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 14
| 7
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 21
| 17
| 5
| 22
|
| 4
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 26
| 15
| 15
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 12
| 19
| 31
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 25
| 15
| 9
| 24
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 20
| 15
| 35
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 7
| 6
| 13
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 32
| 23
| 20
| 43
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 24
| 33
| 57
|
| 2
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 7
| 7
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 35
| 24
| 23
| 47
|
| 16
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 76/77
|
| 35
| 18
| 29
| 47
|
| 9
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 30
| 11
| 32
| 43
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 9
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 18
| 13
| 31
|
| 24
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 10
| 20
| 30
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 36
| 11
| 18
| 29
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 32
| 2
| 19
| 21
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 518
| bgcolor="#7FFF00" | 262
| bgcolor="#7FFF00" | 303
| bgcolor="#7FFF00" | 565
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 230
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih